Лейбористская партия (, SKNLP) — левоцентристская политическая партия в Сент-Китсе и Невисе, основанная в 1932 году как Рабочая лига Сент-Китса. С 1966 года носила название Лейбористская партия Сент-Китса — Невиса-Ангильи. Старейшая действующая политическая партия в англоязычной Вест-Индии.
Консультативный член Социнтерна в 1992—2012 годах.

Результаты выборов 
Побеждала на всех выборах с 1940 по 1976 год, пока в 1980 году (уже после отделения Ангильи, что привело к смене названия партии) не перешла в оппозицию, хотя на выборах всё ещё получила большинство голосов и первое место. К власти вернулась по итогам парламентских выборов 1995 года, и её лидер Дензил Дуглас возглавлял правительство вплоть до 2015 года.

25 января 2010 года на всеобщих выборах лейбористы получили 6 из 11 мест в парламенте, уступив одно место оппозиционному Движению народного действия. Дензил Дуглас был переизбран на свой пост. В 2013 году от неё откололась Народная лейбористская партия, которую возглавляет нынешний премьер-министр Тимоти Харрис.

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Сент-Китса и Невиса
Социалистический интернационал
Левоцентристские партии
Лейбористские партии
Политические партии, основанные в 1932 году